Fuga dall'inferno (El perro) – film del 1977 diretto da Antonio Isasi
Fuga dall'inferno (Out of Control) – film del 1998 diretto da Richard Trevor
Fuga dall'Inferno - L'altra dimensione dell'amore (The Other Side) – film del 2006 diretto da Gregg Bishop
Escape Plan - Fuga dall'inferno – film del 2013 diretto da Mikael Håfström